Duan kan som auktorsförkortning betyda:

 Xing-de Duan
 Yani Duan

Robotskapade auktorsförkortningar